Санкт-Михаэль-им-Бургенланд () — ярмарочная община () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Гюссинг.  . Идентификационный код  —  10413.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Эрих Сцидеритс (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей общины () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 6 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Бургенланда